Большая Свеча — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области. Население  человека

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 280 км, до административного центра города Шахунья — 26 км.
 Часовой пояс

История 
В 1654 году обнаружили починок, который располагался на берегу не очень широкой, но прямой как свеча речки, которую так и назвали, Свеча. Постепенно там появляется деревня, которая делится на два поселения - Большую Свечу, и находящуюся вверх по течению поселение Малая Свеча (в разговорной речи Жарехино). 

В конце 18 века в Большой Свече насчитывается 65 домов. 

До 1 ноября 2011 года входила в состав ныне упразднённого Хмелевицкого сельсовета.

Население

Образование
В 1901 году в Большой Свече появляется первая школа, располагавшаяся в то время в частном доме. 
 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97% из 527 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты городского округа город Шахунья